Brouwerij St-Joseph (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst
Brouwerij St-Joseph (Wieze), een voormalige brouwerij te Wieze